Шмидт, Артур:
 Шмидт, Артур (1895—1987) — немецкий военный деятель, начальник штаба 6-й армии вермахта.
 Шмидт, Артур (род. 1937) — американский кинематографист.
 Шмидт, Артур (1912—1965) — американский кинематографист.
 Шмидт, Артур (1846—1921) — американский музыкальный издатель.